Myzostoma — рід морських багатощетинкових червів родини Myzostomidae. Паразити морських лілій.

Види 
 Myzostoma abundans Graff, 1883
 Myzostoma adhaerens Remscheid, 1918
 Myzostoma agassizii Graff, 1883
 Myzostoma alatum Graff, 1884
 Myzostoma ambiguum Graff, 1887
 Myzostoma antarcticum Stummer-Traunfels, 1908
 Myzostoma antennatum Graff, 1884
 Myzostoma areolatum Graff, 1883
 Myzostoma armatae Grygier, 1989
 Myzostoma aruense Remscheid, 1918
 Myzostoma asteriae Marenzeller, 1895
 Myzostoma asymmetricum Graff, 1884
 Myzostoma atrum Atkins, 1927
 Myzostoma attenuatum Grygier, 1989
 Myzostoma australe Rouse, 2003
 Myzostoma beardi Graff, 1887
 Myzostoma belli Wheeler, 1897
 Myzostoma bicaudatum Greeff, 1883
 Myzostoma bicorne Remscheid, 1918
 Myzostoma bocki Jägersten, 1937
 Myzostoma brachiatum Graff, 1877
 Myzostoma brevicirrum Graff, 1884
 Myzostoma brevilobatum Jägersten, 1937
 Myzostoma brevipes Graff, 1883
 Myzostoma bucchichii Wagner, 1887
 Myzostoma calycotyle Graff, 1884
 Myzostoma caribbeanum Graff, 1883
 Myzostoma carinatum Graff, 1883
 Myzostoma carpenteri Graff, 1884
 Myzostoma cerriferoidum McClendon, 1907
 Myzostoma chelonium McClendon, 1906
 Myzostoma chelonoidium McClendon, 1906
 Myzostoma chinesicum Graff, 1884
 Myzostoma circinatum Wheeler, 1897
 Myzostoma cirricostatum Jägersten, 1937
 Myzostoma cirriferum Leuckart, 1836
 Myzostoma cirripedium Graff, 1885
 Myzostoma clarki McClendon, 1906
 Myzostoma compressum Graff, 1884
 Myzostoma coriaceum Graff, 1884
 Myzostoma cornutum Graff, 1877
 Myzostoma coronatum Graff, 1884
 Myzostoma costatum Leuckart, 1830
 Myzostoma crenatum Graff, 1883
 Myzostoma cristatum Remscheid, 1918
 Myzostoma cryptopodium Wheeler, 1897
 Myzostoma cubanum McClendon, 1907
 Myzostoma cuniculus Eeckhaut, Grygier & Deheyn, 1998
 Myzostoma cysticolum Graff, 1883
 Myzostoma deani McClendon, 1906
 Myzostoma deformator Graff, 1884
 Myzostoma dentatum Graff, 1884
 Myzostoma divisor Grygier, 1989
 Myzostoma dubium Graff, 1887
 Myzostoma echinus Graff, 1884
 Myzostoma elegans Graff, 1877
 Myzostoma elongatum Graff, 1877
 Myzostoma eremita Wheeler, 1897
 Myzostoma evermanni McClendon, 1907
 Myzostoma excisum Graff, 1883
 Myzostoma fasciatum Remscheid, 1918
 Myzostoma filicauda Graff, 1883
 Myzostoma fimbriatum Graff, 1884
 Myzostoma fisheri Wheeler, 1905
 Myzostoma fissum Graff, 1884
 Myzostoma folium Graff, 1884
 Myzostoma furcatum Graff, 1887
 Myzostoma fuscomaculatum Lanterbecq, Hempson, Griffiths & Eeckhaut, 2008
 Myzostoma gardineri Atkins, 1927
 Myzostoma gerlachei Fauvel, 1936
 Myzostoma giganteum Nansen, 1885
 Myzostoma gigas Luetken in Graff, 1884
 Myzostoma glabrum Leuckart in Graff, 1877
 Myzostoma gopalai Subramaniam in George, 1943
 Myzostoma graffi Nansen, 1885
 Myzostoma holotuberculatum Jägersten, 1940
 Myzostoma horologium Graff, 1884
 Myzostoma ijimai Hara & Okada, 1921
 Myzostoma inflator Graff, 1883
 Myzostoma ingolfi Jägersten, 1940
 Myzostoma insigne Atkins, 1927
 Myzostoma intermedium Graff, 1884
 Myzostoma irregulare Graff, 1883
 Myzostoma japonicum McClendon, 1906
 Myzostoma labiatum Graff, 1884
 Myzostoma laingense Eeckhaut, Grygier & Deheyn, 1998
 Myzostoma lobatum Graff, 1877
 Myzostoma longimanum Jägersten, 1934
 Myzostoma longipes Graff, 1883
 Myzostoma longitergum Eeckhaut, Grygier & Deheyn, 1998
 Myzostoma luetkeni Graff, 1884
 Myzostoma maculatum Jägersten, 1937
 Myzostoma marginatum Graff, 1883
 Myzostoma mertoni Remscheid, 1918
 Myzostoma metacrini McClendon, 1906
 Myzostoma moebianum Graff, 1884
 Myzostoma mortenseni Jägersten, 1940
 Myzostoma murrayi Graff, 1883
 Myzostoma nanseni Graff, 1887
 Myzostoma nigrescens Graff, 1884
 Myzostoma nigromaculatum Eeckhaut, Grygier & Deheyn, 1998
 Myzostoma oblongum Graff, 1883
 Myzostoma pallidum Graff, 1877
 Myzostoma parasiticum Leuckart, 1827
 Myzostoma pentacrini Graff, 1884
 Myzostoma pictum Graff, 1883
 Myzostoma platypus Graff, 1887
 Myzostoma plicatum Graff, 1884
 Myzostoma pluvinar von Graff, 1884
 Myzostoma polycyclus Atkins, 1927
 Myzostoma pottsi Atkins, 1927
 Myzostoma pseudocuniculus Lanterbecq & Eeckhaut, 2003
 Myzostoma pseudogigas Jägersten, 1940
 Myzostoma pulvinar Graff, 1884
 Myzostoma quadricaudatum Graff, 1884
 Myzostoma quadrifilum Graff, 1884
 Myzostoma radiatum Graff in Clark, 1921
 Myzostoma robustum Okada, 1921
 Myzostoma rotundum Graff, 1883
 Myzostoma rubrofasciatum Graff, 1884
 Myzostoma schultzeanum Diesing, 1858
 Myzostoma seymourcollegiorum Rouse & Grygier, 2005 
 Myzostoma smithi McClendon, 1906
 Myzostoma stochoeides Atkins, 1927
 Myzostoma striata George, 1943
 Myzostoma sulcatum Remscheid, 1918
 Myzostoma taeniatum Remscheid, 1918
 Myzostoma tentaculatum Jägersten, 1940
 Myzostoma tenuispinum Graff, 1884
 Myzostoma terminale Jägersten, 1937
 Myzostoma testudo Graff, 1883
 Myzostoma thompsoni Diesing, 1858
 Myzostoma toliarense Lanterbecq & Eeckhaut, 2003
 Myzostoma triste Graff, 1887
 Myzostoma tuberculatum Jägersten, 1937
 Myzostoma tuberculosum Semper, 1859
 Myzostoma vastum Graff, 1883
 Myzostoma verrucosum Graff, 1877
 Myzostoma vincentinum Reichensperger, 1906
 Myzostoma viride Atkins, 1927
 Myzostoma wheeleri McClendon, 1906
 Myzostoma willemoesii Graff, 1884
 Myzostoma wyvillethompsoni Graff, 1884

Примітки 

Багатощетинкові черви
Роди кільчастих червів